Список стран по уровню умышленных убийств за год на 100 тысяч человек.

Кроме того, некоторые страны включают покушения на убийство в статистику умышленных убийств.

Исследование УНП ООН 

УНП ООН в 2012 году собрало данные, включающие в себя показатели многих стран мира за период 1995—2011 годов. В таблицах ниже приводятся результаты этого исследования. При проведении исследования понятие «умышленное убийство» было определено как умышленное противозаконное причинение смерти другому лицу. Обратите внимание, что под «Северной Америкой» имеется в виду макрорегион по определению ООН, а не материк Северная Америка.

Результаты исследования УНП ООН по странам 
В данном разделе представлена сводная информация на основе отчёта УНП ООН, опубликованного 19 мая 2017 года, который включает в себя статистику за 2000—2016 годы. В таблице ниже приведены данные для каждой из стран по последнему году, доступному в отчёте, а также информация отдельно по полам, если таковая имеется на этот год.

По данным УНП ООН, в 2018 году страной с самым низким уровнем умышленных убийств в мире, за исключением карликовых государств, стала Япония, где в этом году было умышленно убито 334 человека, т. е. совершено 0,26 убийства на 100 тысяч населения. Сальвадор, где было умышленно убито 3340 человек, оказался в 2018 году, по данным УНП ООН, страной с самым высоким уровнем умышленных убийств в мире — 52,02 убийства на 100 тысяч населения. В России, по данным УНП ООН, в 2018 году было умышленно убито 11964 человека, т. е. произошло 8,21 убийства на 100 тысяч населения. Следует учесть, что данный отчёт основан на агрегации данных от разных источников, использующих различные способы оценки, и не предназначен для прямого сравнения стран между собой. Так, данные по Российской Федерации, попавшие в отчёт, включают в себя также покушения на убийство (указано в примечаниях в оригинальной публикации), и число за 2016 год, данное в отчёте (10,82 убийства на 100 тысяч жителей), отличается от официальной статистики за этот год, учитывающей только зарегистрированные состоявшиеся убийства (7,0 убийства на 100 тысяч человек). Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы () по причинам смерти — убийство: 2018 год — 7609 человек, 2017 год — 8844 человека. Источники данных и дополнительная информация приведены в сносках к таблице.

По макрорегионам

По частям света

Примечания 
Примечания

Комментарии

Источники данных

Литература 
 

Убийства
Списки:ООН